Грубер () — немецкая, австрийская и еврейская фамилия.

Известные носители:

 Грубер, Августин Йоганн Йозеф (1763—1835) — архиепископ Зальцбурга, религиозный писатель.
 
 Грубер, Андреас (футболист) (род. 1996) — австрийский футболист.
 Грубер, Андрей Егорович (1744—1807) — геолог.
 Грубер, Бернхард (род. 1982) — известный австрийский двоеборец, олимпийский чемпион 2010 года.
 Грубер, Беттина (род. 1985) — швейцарская лыжница.
 Грубер, Венцеслав Леопольдович (1814—1890) — немецкий профессор петербургской военно-медицинской академии.
 Грубер, Габриэль (1740—1805) — генерал ордена иезуитов.
 Грубер, Джонатан — академик США.
 Грубер, Иона Исаакович (Jona Gruber, 1908—1980) — немецкий советский поэт.
 
 Грубер, Карл (1909—1995) — политический деятель, министр иностранных дел Австрии.
 Грубер, Крейг (1951—2015) — американский бас-гитарист.
 Грубер, Лазарь Яковлевич (1896—1938) — военком 8-го стрелкового корпуса, корпусной комиссар.
 Грубер, Михаэль (род. 1979) — известный австрийский двоеборец, олимпийский чемпион 2006 года.
 Грубер, Курт — лидер гитлерюгенда до Шираха.
 Грубер, Лилли (род. 1957) — итальянская журналистка и политик.
 Грубер, Патрик (род. 1978) — итальянский саночник, чемпион Европы.
 Грубер, Петер (1941—2017) — австрийский математик.
 Грубер, Роман Ильич (1895—1962) — российский музыковед, доктор искусствоведения.
 Грубер, Стив — американский сноубордист.
 Грубер, Теодор — австрийский шахматист.
 Грубер, Франц Ксавьер (1787—1863) — австрийский композитор, органист.
 Грубер, Хайнц Карл (род. 1943) — австрийский композитор, контрабасист, певец, лидер Третьей венской школы.
 Грубер, Херберт (род. 1942) — австрийский бобслеист.
 Грубер, Ян (род. 1984) — чешский гребец.

См. также 
 Грубе